Brian Hardman (...) – ex calciatore neozelandese
Damien Hardman (1966) – surfista australiano
Derek Hardman (1986) – giocatore di football americano statunitense
Harold Hardman (1882-1965) – calciatore inglese
Karl Hardman (1927-2007) – attore e produttore cinematografico statunitense
Mecole Hardman (1998) – giocatore di football americano statunitense
Sean Hardman (1977) – ex rugbista a 15 australiano